G N’ R Lies (также известный как Lies) — второй студийный альбом группы Guns N’ Roses, вышедший в 1988 году. По данным RIAA, было продано более пяти миллионов копий только в США.

Об альбоме
Первые четыре трека ранее уже выпускались на EP Live ?!*@ Like a Suicide. Четыре последние песни были записаны с использованием акустических гитар. Они были написаны и записаны всего за несколько сессий в студии (за исключением «You’re Crazy», которая была включена в альтернативную версию альбома Appetite for Destruction).

В более поздних интервью, Эксл Роуз говорил, что ему нравится как группа звучала на последних четырёх песнях, но он ненавидел звук своего голоса. Роуз вспомнил, что его голос был хриплым и грубым из-за длительных гастролей группы в то время, и если бы он мог, то заново записал бы свои вокальные партии.

«You’re Crazy» вышла ранее на дебютном альбоме группы, Appetite for Destruction и в настоящем альбоме записана как первоначально задумана.

Список композиций 
Авторами всех песен обозначены Guns N 'Roses, кроме двух кавер-версий: «Nice Boys», авторства Rose Tattoo и «Mama Kin», Стивена Тайлера. Ниже указаны фактические авторы.

Участники записи 
 Эксл Роуз — вокал, производства
 Слэш — гитара, акустическая гитара (5-8), бэк-вокал, продюсирование
 Иззи Стрэдлин — ритм-гитара, бэк-вокал, акустическая гитара (5-8), продюсирование
 Дафф Маккаган — бас-гитара, бэк-вокал, акустическая гитара (5, 8), продюсирование
 Стивен Адлер — барабаны, ударные, бэк-вокал, продюсирование

Альбомы Guns N’ Roses
Альбомы Geffen Records